Amerikai Egyesült Államok
 Lester (Alabama)
 Lester (Georgia)
 Lester (Iowa)
 Lester (Nyugat-Virginia)
 Lester (Washington)